Zaccheo – nome proprio di persona italiano maschile
Zaccheo – personaggio del Nuovo Testamento
Zaccheo – frazione del comune di Castellalto, provincia di Teramo
Zaccheo di Gerusalemme – vescovo di Gerusalemme e santo
Germano Zaccheo – vescovo italiano
Vincenzo Zaccheo – politico italiano